Москаленківська сільська рада — Київська область, Богуславський район
 Москаленківська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район